Latcho Drom est une expression tzigane signifiant « bonne route ».

 Latcho Drom est le titre d'un film de Tony Gatlif, sorti en 1993.
 Latcho Drom est le nom d'un groupe de jazz manouche.

Homonymie de titre